Алан Адамович Джусоев (осет. Джусойты Адамы фырт Алан; род. 7 апреля 1992) — российский хоккеист с мячом, полузащитник сборной России и российского клуба СКА-Нефтяник (Хабаровск), шестикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России (2014).

Биография 

А.А.Джусоев родился в 1992 году в Омске, куда семья переехала из Кахетии. 
Начал играть в хоккей с мячом в абаканском клубе «Реформация». 
В 2009 году был приглашен в красноярский «Енисей». 
Выступал за «Енисей» (2009—2016, сентябрь-ноябрь 2017), «Сандвикен» (Швеция) (2016—2017), «Хаммарбю» (Швеция) (декабрь 2017 — апрель 2018), «СКА-Нефтяник» (2018—2020). В мае 2020 года подписал контракт с клубом АИК (Швеция).  «СКА-Нефтяник» (2022—нс.вр.).

1-ый мяч забил в 29 игре, 4 декабря 2011 года в домашнем матче с командой Уральский трубник (12:2), на 41 минуте без ассистента. 
50-ый мяч забил в 145 игре, 25 декабря 2015 года в домашнем матче с командой Сибсельмашем (16:4), на 69 минуте без ассистента. 
100-ый мяч забил в 220 игре, 28 января 2020 года в выездной игре с командой Уральский трубник (6:4), на 53 минуте с передачи Ю.Бондаренко. 

Принимал участие в 9 кубках Мира (в составах российских клубов) - 47 игр 10 мячей 27 передач.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (5) - 2014, 2015, 2016, 2019, 2020. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3) - 2010, 2012, 2013. 
 Обладатель Кубка России (2) - 2018, 2022. 
 Финалист Кубка России (2) - 2014, 2017. 
 Обладатель Суперкубка России (4) - 2015/16, 2018/19, 2019/20, 2022/23. 
 Финалист Суперкубка России (1) - 2014/15. 

 клубные (международные):

 Победитель Кубка мира (2) - 2011, 2015. 

 Финалист Кубка мира (2) - 2012, 2017. 

 клубные (Швеция):

 Серебряный призёр чемпионата Швеции (1) - 2021. 
 Финалист Кубка Швеции (2) - 2016, 2020. 

 в сборной России:

 Чемпион мира (6) - 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019. 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2) - 2012, 2017. 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства РФ (1) - 2012. 

 в сборной России (младших возрастов):

 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства РФ (1) - 2010 (в составе молодёжной сборной России). 
 Победитель молодёжного чемпионата мира (1) - 2011, 2013. 
 Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (1) - 2010. 
 Чемпион мира среди юношей (1) - 2007. 

 личные:

Включался в список 22 лучших игроков сезона: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019. 
Заслуженный мастер спорта России (2014)

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 15 / 14 команд

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 61 игре 
по 2 мяча забивал в 23 играх 

Свои 107 мячей забросил в 84 играх, в 146 играх мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 21 игре 
по 2 мяча забивал в 7 играх 
по 3 мяча забивал в 4 играх 

Свои 47 мячей забил в 32 играх, в 49 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 68 матчей / 33 мяча;  52 победы, 5 ничьих, 11 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Енисей»
 Простой осетинский чемпион хоккеист Алан Джусоев
 Алан Джусоев: Я рад, что в Осетии за меня болеют
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Сандвикен»
Игроки КХМ «Хаммарбю»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ АИК